Всеирландский чемпионат по гэльскому футболу (, сокращённо SFC; ) — крупнейшее соревнование по гэльскому футболу, организуемое Гэльской атлетической ассоциацией, в котором участвуют команды традиционных графств Ирландии. Финал чемпионата играется в 35-е воскресенье года на дублинском стадионе «Кроук Парк», а победителю вручается Кубок Сэма Магуайра.

История 
Первый в истории  прошёл в 1887 году: в нём участвовали отдельные клубы как представители графств. По тем правилам, каждая команда состояла из 21 игрока. В финале 29 апреля 1888 года на стадионе «Бич Хилл» в Клонски, городском районе Дублина, сошлись клубы «Коммершиалс» () и «Янг Айрлендс» (Лаут). Победу одержал клуб из Лимерика со счётом 1-4 — 0-3. Команды для участия выбирались случайным образом, а не путём отбора.

, не был доигран в связи с так называемым «Вторжением в Америку» (), в ходе которого делегаты ГАА отправились в США с целью популяризации гэльских игр. Были сыграны чемпионаты в трёх из четырёх провинций, кроме Коннахта (победили команды графств Типперэри, Килкенни и Монахана), на полуфиналы и финал не были сыграны.

С 1892 года турнир приобрёл статус соревнования сборных графств: Конгресс ГАА постановил, что клуб-победитель чемпионата графства получает право приглашать игроков из других команд графства, вследствие чего и были созданы первые сборные графств. Тогда же изменились правила игры в гэльском футболе и в хёрлинге: отныне на поле выходили 17 человек в составе одной команды, а не 21, как было в прошлых розыгрышах; также за гол в ворота причиталось 5 очков. С 1900 по 1903 годы четыре раза в финал выходила команда Лондона. В 1903 году лондонцев обыграла команда , которая выиграла свой первый титул Всеирландского чемпиона и стала рекордсменом по числу завоёванных титулов.

В первой половине XX века несколько команд отметились минимум двумя победами в финалах чемпионата: это были команды графств , , Каван,  и Роскоммон. В 1990-е годы произошли серьёзные перемены: с 1991 по 1994 годы победу одерживали клубы из Ольстера. Благодаря этому число клубов Ольстера, выигрывавших Всеирландский чемпионат, с тех превысило число клубов-чемпионов из любой другой провинции.

С 2001 года проводится Всеирландский квалификационный турнир:  в том году выиграла команда Голуэя, прорвавшаяся в четвертьфинал только благодаря победе в утешительном турнире. С 2013 году на финалах на «Кроук Парк» применяется система Hawk-Eye в помощь арбитрам для фиксации голов: так, в игре между командами Оффали и  благодаря этой системе не был засчитан гол Питера Каннингема из Оффали, который на 10-й минуте второго тайма при счёте 0-12 — 0-10 в пользу Килдэра нанёс удар по воротам и не попал между штанг, хотя решил, что сократил разрыв в счёте. В том же 2013 году состоялась первая в истории Всеирландского чемпионата пятничная игра — в первом раунде квалификации между командами графств Карлоу и Лиишь.

С 2018 года вместо четвертьфиналов проходит групповой этап, известный как «Всеирландская супервосьмёрка» (). В 2020 году в качестве эксперимента состоится впервые розыгрыш Всеирландского чемпионата для команд 3-го и 4-го дивизионов : команды, не вышедшие в финал чемпионата провинции, будут участвовать не во Всеирландской квалификации, а в чемпионате второго эшелона, проходящем по олимпийской системе.

Команды-участницы

Формат

Текущий 

Графство в Ирландии — административно-территориальная единица и регион, и каждое из 32 графств Республики Ирландия и Северной Ирландии организует собственные соревнования по гэльским играм под руководством Совета графства. Команды графств участвуют в чемпионатах одной из четырёх провинций Ирландии — Коннахта (с участием команд Лондона и Нью-Йорка), Ленстера, Манстера и Ольстера. Из 32 графств единственным, не участвующим во Всеирландском чемпионате, является . Чемпионаты провинций проходят по традиционной олимпийской системе в мае и июне; чемпионы провинций автоматически проходят в финальный этап Всеирландской Супервосьмёрки, который представляет собой групповой турнир и проходит в июле и августе. В случае, если в матче чемпионата провинции зафиксирована ничья, играется овертайм; если победителя не удалось выявить, то проводится переигровка. В финале чемпионата провинции овертаймы не проводятся, и в случае ничьи назначается немедленная переигровка.

В декабре 2019 года начались обсуждения того, необходимо ли допускать все команды в квалификацию, и были предложены несколько вариантов реформирования Всеирландского чемпионата и Национальной футбольной лиги. Было принято решение провести разделение команд на два яруса: в розыгрыше 2020 года команды, не выигравшие Всеирландский чемпионат, либо продолжат борьбу в квалификации, либо же будут выступать в чемпионате второго дивизиона (или яруса), который проводится по олимпийской системе.

Во Всеирландскую квалификацию по правилам розыгрыша 2020 года попадут:
 Все команды 1-го и 2-го дивизионов Национальной футбольной лиги (за исключением команд, выбывших в 3-й дивизион);
 Две лучшие команды 3-го дивизиона, вышедшие во 2-й дивизион;
 Команда 3-го или 4-го дивизиона, если она выйдет в финал чемпионата провинции.

Всеирландская квалификация
 1-й раунд: Восемь команд, имеющих право выступать в этом турнире, играют против восьми команд, выбывших на стадии полуфинала из чемпионатов провинций. Победители проходят в следующий раунд, проигравшие прекращают выступления в этом году во Всеирландском чемпионате.
 2-й раунд: Команды, победившие в предыдущем раунде, играют против четырёх команд, проигравших свои финалы провинций. Победители проходят в финальный этап Всеирландского чемпионата, проигравшие прекращают выступления в этом году во Всеирландском чемпионате.

Всеирландский чемпионат
 Всеирландская супервосьмёрка: В этом этапе участвуют четыре чемпиона провинций Ирландии и четыре команды, победившие во Всеирландской квалификации. Этап представляет собой групповой турнир и проходит в июле и августе. Команды делятся на две группы по 4 каждая, турнир проходит в один круг. В одну группу попадают два чемпиона провинций и два победителя квалификации. Каждая команда играет один матч у себя дома, один матч на выезде и ещё один на «Кроук Парк». (Для команды Дублина стадион «Кроук Парк» является домашним, поэтому она играет два матча на нём). Две лучшие команды из каждой группы выходят в полуфиналы.
 Полуфинал: Победитель одной группы играет в полуфинале против команды, занявшей второе место в другой группе. Победители полуфиналов выходят в финал. Оба полуфинала проходят в выходные на одной и той же неделе.
 Финал: В финале на «Кроук Парк» определяется победитель Всеирландского чемпионата, которому в качестве приза вручается Кубок Сэма Магуайра.

Введение группового этапа (2018—2019) 
В квалификации участвовали все команды без исключения: сборная любого графства, не выигравшая чемпионат провинции, имела право продолжить борьбу за выход в финальный этап с помощью квалификации. В финальном этапе команды делились на две группы, в которых проводились матчи группового этапа. Из группы в полуфинал выходили по две команды: победитель одной группы играл против занявшей 2-е место в соседней группе команды. Победители полуфиналов и оспаривали главный приз на «Кроук Парк» в финале. Групповой этап был утверждён на Ежегодном конгрессе Гэльской атлетической ассоциации в феврале 2017 года: прежде вместо группового этапа проходил обычный четвертьфинал. Согласно принятому формату, переигровки проводятся только в финалах, во всех других матчах Всеирландского чемпионата играется овертайм. Время применения подобного формата — до конца 2020 года, когда ГАА примет окончательное решение по тому, поддерживать ли такую схему розыгрыша.

Четвертьфиналы (2001—2017) 
В 2001—2017 годах проводились четвертьфинальные поединки вместо группового этапа. Матчи первенств провинций организовывались в мае, июне и июле: победители чемпионатов провинций автоматически проходили в четвертьфиналы, назначенные на август. Переигровки проводились в случае ничейного результата на любом этапе; дополнительное время игралось только в переигровках и квалификационных матчах. Переигровка продолжалась до тех пор, пока не выявлялся победитель. Квалификационные этапы проходили в июне и июле, победители последнего раунда квалификации также выходили в четвертьфинал Всеирландского первенства.
 Всеирландский четвертьфинал: Чемпионы провинций Ирландии играли против победителей Всеирландской квалификации. В случае ничьи проводилась переигровка вплоть до выявления победителя. Победители выходили в полуфинал.
 Всеирландский полуфинал: Полуфиналы проходили в августе с участием победителей четвертьфинала. В случае ничьи проводилась переигровка вплоть до выявления победителя. Победители выходили в финал.
 Всеирландский финал: Финал традиционно игрался в третье воскресенье сентября. Победитель получал титул Всеирландского чемпиона.

Олимпийская система (1888—2000) 
В первом розыгрыше 1887 года все команды сеялись друг против друга. В 1888 году после введения систем провинциальных чемпионатов команды графств в каждой провинции играли друг против друга; титул в финальном этапе оспаривали только чемпионы провинций. В 2001 году было принято решение добавить квалификацию и расширить число участников, чтобы увеличить число игр и дать больше шансов слабым командам. Благодаря системе розыгрыша в чемпионате полностью исключена вероятность проведения матчей без турнирного значения.

Всеирландские финалы 

На «Кроук Парк», главном стадионе Гэльской атлетической ассоциации, по традиции проходят финалы Всеирландских чемпионатов по гэльскому футболу среди мужчин и женщин, а также по хёрлингу и камоги (в разные воскресенья). В день финала по определённому виду спорта проводятся финалы как среди основных составов, так и среди юниорских (до 18 лет) команд, соревнующихся в . На финалах среди почётных гостей присутствуют Президент Ирландии, Премьер-министр Ирландии и иные высокопоставленные лица. Финал Всеирландского чемпионата — всегда главное событие, собирающее большую аудиторию в присутствии более 80 тысяч зрителей.

Победителю вручается Кубок Сэма Магуайра. Победителем турнира 2019 года является Дублин, переигравший команду .

Стадионы

Спонсоры 
Официальными спонсорами чемпионата являются сеть супермаркетов , телекоммуникационная компания  и банк Allied Irish Banks.

Трансляция 
Матчи по гэльскому футболу освещает ирландская государственная телерадиокомпания RTÉ, а также телекомпании Sky Sports, BBC Northern Ireland, Eir Sports, Premier Sports и TG4.

Рекорды и статистика 

 Рекордсмен по общему числу побед:  (37 побед)
 Две серии из четырёх побед подряд: 1929—1932, 1978—1981
 Две серии из трёх побед подряд: 1939—1941, 1984—1986
 Первая команда с серией из четырёх побед подряд:  (1915—1918)
 Первый чемпион от Коннахта: Голуэй (1925)
 Первый чемпион от Ольстера: Каван (1933)
 Обладатели дубля в гэльском футболе и :
  (1890, 1990)
  (1895, 1900)
 Лучшая неирландская команда: Лондон (пять финалов)

См. также 
 
 
 
 Чемпионат Коннахта по гэльскому футболу
 Чемпионат Ленстера по гэльскому футболу
 Чемпионат Манстера по гэльскому футболу
 Чемпионат Ольстера по гэльскому футболу

Примечания

Ссылки 
 

Спортивные соревнования в Ирландии
Гэльский футбол